Эми Тан (; , род. 19 февраля 1952 года) — американская писательница китайского происхождения. Её романы посвящены взаимоотношениям дочери и матери, проблеме идентичности китайцев в Америке.

Произведения

Романы 
 Клуб радости и удачи (1989, экранизация Уэйна Вана по сценарию автора 1993, рус. пер. 1996, )
 The Kitchen God’s Wife (1991)
 Сто тайных чувств/ The Hundred Secret Senses (1995)
 Дочь костоправа/ The Bonesetter’s Daughter (2001)
 Не дать рыбе утонуть/ Saving Fish from Drowning (2005)
 Rules for Virgins (2011)
 The Valley of Amazement (2013)

Автобиография 
 The opposite of fate: a book of musings (2003, переизд. 2004)

Литература 
 Huntley E.D. Amy Tan: a critical companion. Westport: Greenwood Press, 1998
 Amy Tan/ Harold Bloom, ed. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2000
 Snodgrass M.E. Amy Tan: a literary companion. Jefferson: McFarland, 2004
 Adams B. Amy Tan. Manchester; New York: Manchester UP, 2005
 Dong L. Reading Amy Tan. Santa Barbara: Greenwood Press, 2009

Эми Тан
Родившиеся в Окленде (Калифорния)
Персоналии по алфавиту
Писатели США
Выпускники Линфилдского университета
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Хосе